1-butyn
2-butyn of dimethylacetyleen